Die Abkürzung CICS steht für:
 Customer Information Control System, ein Transaktionsmonitor von IBM
 Conference International Catholique du Scoutisme, die internationale katholische Konferenz des Pfadfindertums
 Cologne Institute of Conservation Sciences, Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft an der TH Köln 

CICS